Promóció (kémia)
 Promóció (marketing)